Бранко Шпољар (Загреб, 5. јануар 1914 — Загреб, 27. октобар 1985) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|3
|14
|10
|1
|29
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|2
|6
|2
|10
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|3
|16
|16
|5
|41
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е_
|-
| 1944. || Лисински || Ватрослав Лисински
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1954. || Концерт || Едмунд
|-
| 1956. || -{Lum and Abner Abroad}- || 
|-
| 1956. || Не окрећи се сине || Бркић (као Б Спољар)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Сигнали над градом || Доктор Вуковић
|-
| 1962. || Козара || Немачки капетан
|-
| 1962. || -{The Treasure of the Silver Lake}- || 
|-
| 1963. || Winnetou || Банкрофт
|-
| 1964. || Право стање ствари || /
|-
| 1965. || Ту негдје покрај нас (ТВ серија) || /
|-
| 1965. || Кључ || Лекар (сегмент „Чекати”)
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак || Муж Маркове љубавнице
|-
| 1966. || -{Winnetou and the Crossbreed}- || Док
|-
| 1968. || -{Flammes sur l’Adriatikue}- || официр
|-
| 1968. || -{The Valley of Death}- ||
|-
| 1969. || Случајни живот || Директор
|-
| 1969. || Кад чујеш звона || Командант батаљона
|-
| 1969. || Суморна јесен (ТВ серија) || Лекар
|-
| 1969. || -{La cattura}- || 
|-
| 1969. || -{Delitto al circolo del tennis}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Лисице || Учитељ
|-
| 1971. || -{Sacco e Vanzetti}- || Психијатар
|-
| 1971. || Овчар || Друг из општине
|-
| 1971. || Романса коњокрадице || Стругач
|-
| 1972. || Просјаци и синови (ТВ серија) || /
|-
| 1972. || Вук самотњак || /
|-
| 1973. || -{Little Mother}- || /
|-
| 1973. || Сутјеска || Члан главног штаба
|-
| 1973. || -{Die blutigen Geier von Alaska}- || Доц
|-
| 1974. || Човик и по (ТВ серија) || Министар
|-
| 1974. || У регистратури (ТВ серија) || Шеф у регистратури
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Инспектор
|-
| 1975 1976. || Капелски кресови (ТВ серија) || Племенчевић
|-
| 1976. || Избавитељ || Рупчић
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Пословни човек
|-
| 1977. || Акција стадион || Равнатељ гимназије
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Директор краљевског института у Лондону
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || /
|-
| 1981. || Лидија (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Вело мисто (ТВ серија) || /
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1914.
Умрли 1985.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Загрепчани